2 miejscowości w Polsce: 
 Kisielów – wieś w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Zarzecze 
 Kisielów – wieś w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Goleszów

Zobacz też 
 Kyseliw – wieś na Ukrainie, w obwodzie czerniowieckim, w rejonie czerniowieckim